Architectonicidae är en familj av snäckor. Architectonicidae ingår i ordningen Heterostropha, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Architectonicidae 33 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Architectonicidae